Дмитрий Варфоломеев:
 Варфоломеев, Дмитрий Николаевич (род. 1978) — российский футболист.
 Варфоломеев, Дмитрий Фёдорович (1918—1992) — советский химик-технолог, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР